Geraldo de Moraes Miranda, conhecido como Geraldo Miranda (Vitória, 23 de julho de 1919 – Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1999) foi um músico e guitarrista brasileiro. É irmão do compositor Lauro Miranda.

Discografia 
 (1973) Sambas, Orquestras e Coro
 (1968) Boleros Para Dançar e Sonhar
 (1967) ELPA.3. Lauro Miranda e Orquestra de Geraldo Miranda
 (1967) Três Cobras do Violão
 (1966) Dançando com Geraldo Miranda
 (1959) Eu Preciso de Você
 (1957) Disco Dançante

Naturais de Vitória (Espírito Santo)
Guitarristas do Espírito Santo
Músicos de jazz